Нанжеві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 65 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Орлеана.

Історія 

1 січня 2016 року Нанжевіль, Кудре, Лабросс, Менвільє, Малезерб, Маншкур i Орво-Бельсов було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Малезербуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Нанжевіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луаре